Conciliul de la Niceea se poate referi la:
Primul conciliu de la Niceea, desfășurat în anul 325,
Al doilea conciliu de la Niceea, desfășurat în anul 787.